Club Nocturne é o décimo terceiro álbum da banda de jazz Yellowjackets, lançado em 1998, pela Warner Bros. Records. 

A canção "Spirit of the West" foi gravada ao vivo pela banda no mesmo ano.

Faixas
"Spirit of the West" (Ferrante) – 5:07
"Stick_to_it_ive_ness" (Ferrante) – 5:32
"Up From New Orleans" (Mintzer) – 5:34
"The Evening News" (Ferrante, Kennedy, Mintzer) – 4:16
"Even The Pain" (Page) – 5:24
"Love and Paris Rain" (Ferrante, Kennedy, Brenda Russell) – 5:06
"The Village Church" (Ferrante) – 4:50
"Twilight for Nancy" (Ferrante, Haslip) – 5:25
"Automat" (Ferrante, Haslip) – 6:58
"All is Quiet" (Mintzer, Kurt Elling) - 5:45

(A Faixa bônus "Living Inside Myself" foi escrita e interpretada por Gino Vannelli)
 

Yellowjackets
Álbuns lançados pela Warner Records
Álbuns de Yellowjackets